Vendt ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Vendt (* 1982), US-amerikanischer Schwimmer
 Veit Vendt (vor 1495–1503), deutscher Zisterzienserabt

Siehe auch:
 Wendt
 Venth